Les Thermopyles sont un ancien passage de Grèce délimité par le golfe Maliaque au nord et le Kallidromo, un massif montagneux du Pinde, au sud.

Elles sont notamment connues pour les batailles qui s'y sont déroulées, et en particulier la plus ancienne considérée comme héroïque, en 480 avant notre ère, durant la Seconde Guerre médique, où le roi Léonidas Ier de Sparte perd la vie.

Batailles des Thermopyles 
 Bataille des Thermopyles (-480), une bataille entre les Grecs et les Perses.
 Bataille des Thermopyles (-353), une bataille entre les Athéniens et Philippe  de Macédoine.
 Bataille des Thermopyles (-279), une bataille entre les Grecs et les Celtes (voir Grande Expédition).
 Bataille des Thermopyles (-191), une bataille entre les Séleucides d'Antiochos  et les Romains.
 Bataille des Thermopyles (267), une bataille contre l'invasion des Balkans par les Hérules.
 Bataille des Thermopyles (1941), combat entre les Allemands et les Britanniques durant la Seconde Guerre mondiale.

Autres 
 La rue des Thermopyles est une voie située dans le quartier de Plaisance du  de Paris, en France.
 Le réseau Vélite-Thermopyles est un réseau de renseignement agissant en France occupée, dépendant du Bureau central de renseignements et d'action de la France libre.
 Léonidas aux Thermopyles est un tableau de Jacques-Louis David (1814) exposé au musée du Louvre.
 La commune de Saint-Marcellin (Isère) porta le nom révolutionnaire de Thermopyles.

Notes et références 

Homonymie de guerres